|-
|  ||  || 31 марта 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 2 апреля 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 2 апреля 1997 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9804) Shrikulkarni || 1997 NU || 1 июля 1997 || Вайза || E. O. Ofek
|-
| (9805) 1997 NZ || 1997 NZ || 1 июля 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 10 июля 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 27 сентября 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 24 августа 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9809) Джимдарвин (Jimdarwin) ||  || 13 сентября 1998 || Андерсон-Меса || LONEOS
|-
| (9810) Эланфиллер (Elanfiller) ||  || 14 сентября 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (9811) Cavadore || 1998 ST || 16 сентября 1998 || CERGA || ODAS
|-
| (9812) Danco ||  || 18 сентября 1998 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9813) Rozgaj ||  || 13 октября 1998 || Вишня || К. Корлевич
|-
| (9814) Ivobenko ||  || 23 октября 1998 || Вишня || К. Корлевич
|-
| (9815) Мариякирх (Mariakirch) || 2079 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9816) фон Матт (von Matt) || 2643 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9817) Терсандр (Thersander) || 6540 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9818) Эвримах (Eurymachos) || 6591 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9819) Зангерхаузен (Sangerhausen) || 2172 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9820) Hempel || 3064 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9821) Gitakresakova || 4033 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9822) Hajdukova || 4114 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9823) Annantalova || 4271 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9824) Marylea || 3033 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9825) Oetken || 1214 T-3 || 17 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9826) Эренфройнд (Ehrenfreund) || 2114 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|  ||  || 8 октября 1958 || Флагстафф || LONEOS
|-
| (9828) Антимах (Antimachos) || 1973 SS || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (9829) Мурильо (Murillo) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (9831) Саймонгрин (Simongreen) || 1979 QZ || 22 августа 1979 || Ла-Силья || К.-И. Лагерквист
|-
| (9832) Xiaobinwang ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9833) Рильке (Rilke) ||  || 21 февраля 1982 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9834) Кирсанов (Kirsanov) ||  || 14 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (9835) 1984 UD || 1984 UD || 17 октября 1984 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (9836) Aarseth || 1985 TU || 15 октября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (9837) Jerryhorow ||  || 12 января 1986 || Андерсон-Меса || I. K. Horowitz
|-
| (9838) Фальц-Фейн (Falz-Fein) ||  || 4 сентября 1987 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (9839) Краббегат (Crabbegat) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 8 сентября 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (9841) Mašek || 1988 UT || 18 октября 1988 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (9842) Фунакоси (Funakoshi) ||  || 15 января 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9843) Брейдвуд (Braidwood) ||  || 4 января 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9844) Отани (Otani) ||  || 23 ноября 1989 || Yatsugatake || Ё. Кусида, О. Мурамацу
|-
| (9845) Окамураосаму (Okamuraosamu) ||  || 27 марта 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 29 июля 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 25 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9848) Югра (Yugra) ||  || 26 августа 1990 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|  ||  || 14 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 9 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9851) Сакамото (Sakamoto) ||  || 24 октября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9852) Гора (Gora) || 1990 YX || 24 декабря 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|  ||  || 7 января 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9854) Karlheinz ||  || 15 января 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9855) 1991 CU || 1991 CU || 7 февраля 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9856) 1991 EE || 1991 EE || 13 марта 1991 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9857) 1991 EN || 1991 EN || 10 марта 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 18 июля 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (9859) Ван Лирде (Van Lierde) ||  || 3 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9860) Археоптерикс (Archaeopteryx) ||  || 6 августа 1991 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9861) Ярайс (Jahreiss) ||  || 9 сентября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9863) Рейхардт (Reichardt) ||  || 13 сентября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
|  ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9865) Akiraohta ||  || 3 октября 1991 || Тоёта (город) || К. Судзуки, Т. Урата
|-
| (9866) Kanaimitsuo ||  || 15 октября 1991 || Такане || С. Отомо
|-
| (9867) 1991 VM || 1991 VM || 3 ноября 1991 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
|  ||  || 4 ноября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9869) Yadoumaru ||  || 9 февраля 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (9870) Маэхата (Maehata) || 1992 DA || 24 февраля 1992 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (9871) Jeon ||  || 28 февраля 1992 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (9872) Solf ||  || 27 февраля 1992 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (9873) 1992 GH || 1992 GH || 9 апреля 1992 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
|  ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 21 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 19 марта 1993 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 18 сентября 1993 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (9878) Состеро (Sostero) || 1994 FQ || 17 марта 1994 || Фарра-д’Изонцо || - 
|-
| (9879) Маммутус (Mammuthus) ||  || 12 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9880) Стегозавр (Stegosaurus) ||  || 12 августа 1994 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (9881) 1994 SE || 1994 SE || 25 сентября 1994 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9882) Столлман (Stallman) ||  || 28 сентября 1994 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
|  ||  || 8 октября 1994 || Camarillo || J. E. Rogers
|-
| (9884) Прибрам (Pribram) ||  || 12 октября 1994 || Клеть || М. Тихи, З. Моравец
|-
| (9885) Линукс (Linux) ||  || 12 октября 1994 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (9886) Аёаги (Aoyagi) ||  || 8 ноября 1994 || Такане || С. Отомо
|-
| (9887) Асикага (Ashikaga) || 1995 AH || 2 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9888) 1995 CD || 1995 CD || 1 февраля 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 28 марта 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 20 сентября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (9891) Стивенсмит (Stephensmith) ||  || 15 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 27 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 12 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 23 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 27 января 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 22 января 1996 || Сокорро || Lincoln Laboratory ETS
|-
| (9897) Малерба (Malerba) ||  || 14 февраля 1996 || Азиаго || М. Томбелли, У. Мунари
|-
| (9898) Ёсиро (Yoshiro) || 1996 DF || 18 февраля 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (9899) 1996 EH || 1996 EH || 12 марта 1996 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (9900) Llull ||  || 13 июня 1997 || Мальорка || M. Blasco
|}